O Dual OS foi uma distribuição brasileira comercial do Linux criada pela  Dual Softwares para ter compatibilidade tanto com os aplicativos escritos para Linux quanto os escritos para Windows, através de configurações avançadas do Wine. A interface padrão era um clone quase exato do Windows XP, mas pode ser personalizada a critério do usuário. 
O OS Dual foi descontinuado há pelo menos 5 anos e foi substituído pelo OS de nome O5XOS, baseado no UBUNTU, distribuído pela WTechSys, que foi um sistema  gratuito, embora fosse oferecido suporte a um valor bem razoável. No entanto, a versão também foi descontinuada e não é atualizada desde 2011, o que pode comprometer a compatibilidade com máquinas mais modernas.

Distribuições Linux